Филипе́нко (, ) — украинская и белорусская фамилия.

Известные носители 
 Филипенко, Александр Васильевич (род. 1950) — российский государственный деятель.
 
 Филипенко, Анатолий Леонтьевич — солист Свердловского театра музыкальной комедии, заслуженный артист России (1997).
 Филипенко, Антон Евгеньевич (род. 1985) — российский актёр.
 Филипенко, Виктор Васильевич (род. 1988) — бывший глава Дунайского и Черноморского пароходств.
 Филипенко, Егор Всеволодович (род. 1988) — белорусский футболист.
 Филипенко, Леонид Николаевич (1914—2012) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.
 Филипенко, Олег Васильевич (род. 1965) — украинский актёр, сценарист, кинорежиссёр.
 Филипенко, Пётр Архипович (1919—не ранее 2005) — передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
Филипенко, Саша (род. 1984) — белорусский писатель, журналист.
 Филипенко, Сергей Пантелеевич (1913—1958) — председатель колхоза в Южно-Казахстанской области, Герой Социалистического Труда (1948).
 Филипенко, Яков Петрович (1924—1981) — полный кавалер ордена Славы.

Составные фамилии 
 Филипповский-Филипенко, Адам Аполлинариевич (в монашестве Адам; 1886—1956) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Филадельфийский и Карпаторосский.

См. также